Carl Rantzau er navnet på flere personer:

 Carl Rantzau (greve) (1818-1897) – dansk greve, kammerherre og hofjægermester (Carl Frederik Rantzau)
 Carl Rantzau (lensgreve) (1846-1925) – dansk lensgreve, kammerherre og hofjægermester (Carl Frederik Rantzau)